Камерунская кампания произошла в августе 1914 — марте 1916 годов на территории Германского Камеруна. Вскоре после начала Первой мировой войны войска Великобритании, Франции и Бельгии вторглись в Германский Камерун. К весне 1916 года бо́льшая часть германских войск и гражданская администрация бежала в испанские колонии Рио-Муни и Фернандо-По. Кампания кончилась поражением германских войск в Камеруне и его разделом Францией и Великобританией.

Предпосылки 
В 1884 году Германская империя установила протекторат над Камеруном. В 1911 году Франция, согласно Фесскому договору, передала Германии бо́льшую часть восточных земель Нового Камеруна. В 1914 году в составе Германского Камеруна находилась территория современного Камеруна, часть Нигерии, Чада, Габона, Республики Конго и Центрально-Африканской республики. Государство со всех сторон граничило с колониальными владениями Антанты: на северо-западе — с Британским Камеруном, на юго-востоке — с Бельгийским Конго, на востоке — с Французской Экваториальной Африкой. Территория Испанской Гвинеи с 3-х сторон была окружена Германским Камеруном, а с 1-й стороны — морем. К началу Первой мировой войны Камерун оставался практически не исследованным и нанесённым на карту не был. Лишь в 1913 году между Нигерией и Камеруном была проведена демаркационная линия.

Численность германских колониальных войск в Камеруне составляла 1 855 человек. Несмотря на то, численность колониальных войск к середине 1915 года составила 6 000 человек, численность войск союзников намного превышала численность германских войск. Одни только войска Французской Экваториальной Африки к началу войны насчитывали 20 000 человек, тогда как войска Британского Камеруна составляли 7 550 человек.

Ход боевых действий

1914 год 
Когда в августе 1914 года началась Первая мировая война, германская колониальная администрация, ссылаясь на Берлинскую конференцию 1884 года, предприняла попытку заключить соглашение с Великобританией и Францией, согласно которому военные действия на территории Африки вестись не должны были. Однако союзники не пошли им навстречу. Франция хотела вернуть территории, отошедшие Германии по Фесскому договору. 6 августа 1914 года французские войска под командованием  вторглись с востока на территорию Германского Камеруна. Они наступали по болотистой неразвитой местности, которая поначалу немцами не оспаривалась.

25 августа англичане вторглись в Германский Камерун, ведя наступление по 3-м направлениям. Они подошли к Маруа (Крайнесеверный регион), Гаруа (Северная провинция) и Нсанаконгу (Южный регион). Британским войскам, двигавшимся на Гаруа, было приказано атаковать немецкий пограничный пост, расположенный в Тепе близ города. 25 апреля англичане разбили немцев .

Англичане попытались взять  (Северная провинция), но при первой атаке англичане потерпели неудачу. Осада города длилась до конца кампании. Однако в битве при Нсанаконге (Южный регион) англичане были разбиты. Затем Маклир развернул войска и направил их к Гаруа, где 31 августа они были  немцами.

В сентябре 1914 года германские войска заминировали устье реки Вури и затопили большое число военных кораблей, тем самым создав барьер, защищавший Дуалу. Британские и французские корабли обстреливали большое число городов Камеруна, расположенных на побережье, и 27 сентября, очистив устье реки от мин, высадили десант, который захватил город. Вскоре англичане и французы оккупировали практически всё побережье Германского Камеруна, а 21 сентября французские войска  Укоко, который находился под властью немцев с 1911 года.

1915 год 
К 1915 году бо́льшая часть германских войск, за исключением окружённых в Море и Гаруа, отступила в горные района Камеруна в окрестности Яунде, который стал новой столицей колонии. Весной германские войска были ещё в состоянии отражать атаки войск Антанты. Немецкие войска под командованием фон Крайльсгейма, окружённые в Гаруа, даже перешли в наступление, разбив британцев в . Однако в июне 1915 года англичане нанесли немцам поражение в . Благодаря победе в этом сражении, англичане могли больше не продолжать наступление на оставшейся территории Северного Камеруна. 29 июня британские войска разгромили немцев в . Наступление Ф. Канлиффа на Яунде было остановлено из-за начала проливных дождей, но не из-за продолжительной .

Когда погода улучшилась, англичане возобновили наступление. В ноябре капитулировал германский гарнизон Баньйо. К декабрю войска Канлиффа и Добелла стали действовать совместно и готовиться к штурму Яунде.

К концу 1915 года бо́льшая часть территории Камеруна находилась в руках у бельгийцев и французов.

1916 год 
В начале 1916 года командующий германскими войсками Карл Циммерман в Камеруне пришёл к заключению, что кампания проиграна. Союзники осадили Яунде, с каждой атакой немецкие войска всё более слабели, и Циммерман приказал оставшимся войскам и населению бежать в нейтральную испанскую колонию Рио-Муни. В середине февраля последний немецкий гарнизон сдался в Море. Германские войска и население, бежавшее в Рио-Муни, были мирно встречены испанцами, которые располагали в колонии вооружёнными силами в количестве 180 ополченцев и не могли силой интернировать пришельцев. Бо́льшая часть этнических камерунцев осталась в Рио-Муни, немцы эвакуировались на остров Фернандо-По, а некоторые немцы были отправлены в Нидерланды, откуда они могли добраться до родины ещё до окончания войны. Многие туземцы переехали в Мадрид, где жили на германские деньги.

Последствия 
В феврале 1916 года за месяц до окончания Камерунской кампании Великобритания и Франция договорились разделить Камерун; временной границей стала линия Пико. Великобритания получила одну пятую территории Камеруна, образовав колонию Британский Камерун, Франция — все остальные земли, образовав колонию Французский Камерун. В 1960 году Франция предоставила Камеруну независимость.

Примечания

Литература 
 Bryce, James B., Holland Thomson, and William M.F. Petrie. The Book of History: The Causes of the War. The Events of 1914—1915. Vol. 16.: Grolier Society, 1920.
 Burg, David F., and L. Edward. Purcell. Almanac of World War I. Lexington, KY: University of Kentucky, 1998.
 Damis, Fritz. Auf Dem Moraberge — Erinnerungen an Die Kämpfe Der 3. Kompagnie Der Ehemaligen Kaiserlichen Schutztruppe Für Kamerun.1929. Berlin.
 Dane, Edmund. British Campaigns in Africa and the Pacific, 1914—1918, London: Hodder and Stoughton, 1919.
 Dobell, Charles M. United Kingdom. War Office. Cameroons Campaign Army Despatch.  The London Gazette. 1916.
 Dornseif, Golf. British-French Rivalry in the Cameroon Campaign.
 Elango, Lovett.  The Anglo-French 'Condominium' in Cameroon, 1914—1916: The Myth and the Reality  The International Journal of African Historical Studies, XVIII, No. 4 (1985), 656-73.
 Henry, Helga Bender. Cameroon on a Clear Day. Pasadena, CA: William Carey Library, 1999.
 Hilditch, A. N. Battle Sketches, 1914—1915. Oxford University Press, 1915.
 Innes, Arthur D., Redway, H. W. Wilson, Sidney Low, and Edward Wright.Britain’s Conquest of the German Cameroon. Ed. J. A. Hammerton. The War Illustrated Deluxe 1916: 1178—1182. Scribd. 2007. Web.
 Killingray, David. Companion to World War I. Ed. John Horne: Blackwell, 2012. 115-16. ISBN 978-1-4051-2386-0
 Ngoh, Victor J. Cameroon (Kamerun): Colonial Period: German Rule. Encyclopedia of African History. Ed. Kevin Shillington. Vol. 1. : CRC, 2005. 347-49.
 O’Neill, Herbert C. The War in Africa and the Far East. London: London Longmans Green, 1918.
 Paice, Edward. World War I: The African Front. Berkeley & Oackland: Pegasus, 2008.
 Quinn, Frederick.  An African Reaction to World War I: The Beti of Cameroon Cahiers d'Études Africaines, XIII, Cahier 52 (1973), 722-31.
 Reynolds, Francis J., Churchill, Allen L., and Miller, Francis T. The Cameroons. The Story of the Great War, III. 1916.
 Strachan, Hew. The First World War in Africa. Oxford University Press. 2004. ISBN 0-199-25728-0

Ссылки 

 

XX век в Камеруне
Война в колониях
Сражения Первой мировой войны
Сражения в Африке
Германский Камерун
Конфликты 1914 года
Конфликты 1915 года
Конфликты 1916 года